Júlio Resende ist der Name folgender Personen:

* Júlio Resende (Maler) (1917–2011), portugiesischer Maler 
 Júlio Resende (Musiker) (* 1982), portugiesischer Jazzmusiker